In finale Ariel Behar e Andrej Golubev hanno sconfitto Hugo Gaston e Tristan Lamasine con il punteggio di 6-4, 6-2

Teste di serie 

  Ariel Behar /  Andrej Golubev (campioni)
  Tomislav Brkić /  Luca Margaroli (quarti di finale)

  Karol Drzewiecki /  Szymon Walków (primo turno)
  Quentin Halys /  Antoine Hoang (primo turno)

Wildcard 

  Andrea Arnaboldi /  Giacomo Dambrosi (primo turno, ritirati)
  Francesco Maestrelli /  Luca Nardi (primo turno)

  Lorenzo Musetti /  Giulio Zeppieri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Trieste 2020